Губи́ниха () — посёлок городского типа, Губинихский поселковый совет, Новомосковский район, Днепропетровская область, Украина.

Является административным центром Губинихского поселкового совета, в который, кроме того, входит село Евецко-Николаевка.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Губиниха находится у истоков реки Губиниха,
ниже по течению примыкает село Николаевка.
Река в этом месте пересыхает, на ней сделано несколько запруд.

История 
 Основание датируют 1704 годом. Согласно народному преданию, первым здесь основал свой зимовник старый казак Оверко Губа (Губин). После разрушения Чертомлыкской Сечи в 1709 году, Губа перевез в свой зимовник все своё имущество и окончательно обосновался тут. От фамилии казака и произошло название поселка.
 Интенсивное заселение Губинихи происходило после разрушения последней Запорожской Сечи в 1775 году.
 В 1776 году запорожский старшина Федор Романович Белый получил согласие от Азовского губернатора Черткова на устроение государственной воинской слободы — Губинихи.
 В 1782 году началось строительство церкви Рождества Пресвятой Богородицы, которое было завершено в 1785.
 Известно, что в 1886 году в Губинихе проживало 2784 человека, было 472 двора, волостное правление, православная церковь, школа, почтовая станция, 3 магазина, 2 ярмарка, базарь по праздниках. Слобода Губиниха была центром и единственным поселением Губинихской волости Новомосковского уезда.
 В годы Великой Отечественной войны, во время временной оккупации поселка немецкими войсками, в Губинихе действовал партизанский отряд во главе с А. А. Свичкаренко. 1960 местных жителей воевали на фронтах Великой Отечественной войны, более 1000 из них погибли, 236 удостоены боевых наград. Звание Героя Советского Союза в 1942 году присвоено уроженцу Губинихи летчику И. А. Тараненко, который совершил 265 боевых вылетов, участвовал в 50 воздушных боях, сбил 11 вражеских самолетов.
 В память о погибших воинах центре поселка сооружен обелиск; установлен бюст погибшего командира партизанского отряда А. А. Свичкаренко; на братской могиле воинов-освободителей воздвигнут памятник.
 В 1964 году Губинихе был присвоен статус поселка городского типа.

В январе 1989 года численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 5656 человек.

Предприятия 
 Губинихский сахарный завод
 Орельский объединённый элеватор
 Агроальянс
 Комбикормовый завод
 Метеостанция
 Губинихская районная больница № 1
 Сельскохозяйственный Производственный Кооператив "Эдельвейс"

Школы 
 Губинихская средняя школа № 1
 Губинихская средняя школа № 2

Транспорт 
Через Губиниху проходит железнодорожная ветка, по которой осуществляются пассажирские перевозки по направлению Красноград — Днепр.

Рядом с посёлком проходят автомобильные дороги  (), .

Пассажирские перевозки по маршрутам Губиниха — Новомосковск, Губиниха — Днепр, Магдалиновка — Новомосковск, Казначеевка — Новомосковск осуществляют маршрутные такси.

Известные жители и уроженцы 

 Галата Иван Корнеевич (род. 1936) — Герой Социалистического Труда.
Тараненко Иван Андреевич (1912—1995) — Герой Советского Союза.
Щербина, Алексей Романович (1898—1984) — Герой Социалистического Труда.

Галерея

Примечания 

Посёлки городского типа Днепропетровской области